Против саббатианцев () — антииудейский памфлет Мартина Лютера, опубликованный в марте 1538 года в Виттенберге. В еврейской среде считается первым антисемитским сочинением великого немецкого реформатора, который предварил его более зрелое сочинение "О евреях и их лжи". Памфлет состоит из 34 страниц. В нем подчеркивается отпадение евреев от Бога и относительный характер данных им некогда благословений (со ссылкой на ), который подтверждается 1500-летним пребыванием евреев в изгнании. Прежде всего целью трактата было критика иудейского прозелетизма, а также возрождающихся еврейских обычаев в среде протестантов (прежде всего в Моравии и Силезии), например, возобновление празднования субботы и обрезания.

Опубликована в Luther’s Works, Volume 47

Примечания 

Сочинения Мартина Лютера